Джордж Джехошефат Маунтин (; ) — третий епископ англиканской церкви в Квебеке, первый глава университета Макгилла, основатель университета Бишопс.

Семья Джорджа Маунтина переехала в Квебек в ноябре 1793 года. Его отец, Джейкоб Маунтин, был первым епископом квебекской епархии. Его дядя Джехошефат и его кузен также были служителями церкви. С 1805 по 1811 год он получал образование в Тринити-колледже в Кембридже, однако после получения диплома бакалавра не смог получить стипендии для дальнейшего обучения и вернулся в Канаду.

С 1837 года являлся епископом Квебекским. Будучи на своем посту, совершил путешествие на каноэ в поселение на Ред-Ривер в 1844 году. Это был первый прямой контакт между канадской церковью и церковью Северо-Западной территории. После путешествия был издан журнал архиепископа ().

В 1829—1835 годы был главой колледжа Макгилла, а затем работал над созданием колледжа Бишопс, названного так в его честь ( — епископ).

Библиография 
Ниже представлены некоторые работы епископа:
 The Journal of the Bishop of Montreal during a Visit to the Church Missionary Society’s North-West American Mission (1845; ²1849)
 Songs of the Wilderness; being a Collection of Poems (1846)
 Journal of a Visitation in a Portion of the Diocese, by the Lord Bishop of Montreal (1847)
 Sermons published at the Request of the Synod of the Diocese (1865)

Примечания

Ссылки 
 
 

Религиозные деятели Канады
Ректоры Университета Макгилла